Абага может означать:

 Абага — второй ильхан государства Хулагуидов (1265—1282);
 Абага — село в Амгинском улусе Якутии;
 Абага — село в Олёкминском районе Якутии.
 Абага — озеро, северо-западнее оз. Балыга-Суох, координаты 68°53'	155°12’
 Абага — озеро,	южнее оз. Алысардах-Халлайыхы, координаты 63°11'	130°10’
 Абага — озеро,	в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°57'	129°04’
 Абага — озеро,	на правом берегу р. Лена, координаты 62°14'	130°07’
 Абага — урочище,	на правом берегу р. Тыках, координаты 67°59' 134°36'
 Абага — озеро,	западнее оз. Кулгах, координаты 67°09'	151°53’
 Абага — озеро,	на р. Онгкучах, координаты 66°31'	151°22’
 Абага — река, правый приток р. Удя, координаты 71°29'	116°01’
 Абага — озеро,	юго-восточнее оз. От-Кюель, координаты 71°02'	139°36’
 Абага — озеро,	юго-восточнее оз. Эбе, координаты 68°57'	138°14'
 Абага, Деограсиас (род. 1980) — экваториальногвинейский футболист.

Примечания